Махро́в — русская фамилия. Известные носители:
 
 Махров, Владислав Петрович (род. 1936) — профессор МАИ.
 Махров, Николай Васильевич (1932—2004) — учёный-экономист, лауреат премии имени В. С. Немчинова (1996).
 Махров, Пётр Семёнович (1876—1964) — генерал-лейтенант царской и Белой армий.